Бернардин:
 Бернардин, Джозеф Луис — американский кардинал.
 Бернардин из Спалато — монах ордена францисканцев живший в конце XV века; издатель древнейшей иллирийской книги, писанной латинским шрифтом.
 Бернардин Сиенский — католический святой, покровитель работников сферы связей с общественностью, францисканский миссионер и итальянский священник.

Примечания